Восстание юнкеров — название нескольких исторических событий, имевших место в России в период Октябрьской революции:
 Восстание юнкеров в Москве — взятие юнкерами Кремля в Москве.
 Восстание юнкеров в Петрограде